Carrizal kan syfta på följande platser:

Chile 

 Carrizal Bajo, ort, Región de Atacama, Provincia de Huasco,

Mexiko 

 Cruz Verde, Papantla, 
 Carrizal, Juchique de Ferrer, 
 Carrizal, Huatusco, 
 Carrizal, Chiapas, 
 Carrizal, Tezonapa, 
 Carrizal, San Pedro Quiatoni, 
 Carrizal, Jalisco, Mezquitic, 
 Carrizal, Santa María Tlahuitoltepec, 
 Carrizal, Santa Inés de Zaragoza, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar